

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiv“ beginnt.

Wiv 



Wiva 
 Wivallius, Lars (1605–1669), schwedischer Dichter

Wive 
 Wivel, Mikael (* 1946), dänischer Kunsthistoriker, Journalist und Sachbuchautor
 Wivel, Ole (1921–2004), dänischer Autor, Redakteur und Verlagsleiter